Tanrıverdi ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Tanrıverdi (* 1944), türkischer General, Unternehmer und Präsidentenberater
 Mehmet Tanrıverdi (* 1962), deutsch-kurdischer Unternehmer